

Personnes 
Manuel Rodríguez peut désigner : 
 Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818), officier, un avocat et un homme politique chilien ;
 Manuel Rodríguez Torices (1788-1816), homme politique colombienne et ancien président des Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade ;
 Manuel Rodriguez Sr. (1912-2017), graveur philippin ;
 Manuel Rodríguez Barros (1926-1997), cycliste espagnol ;
 Manuel Rodríguez Araneda (1938-2018), joueur de football chilien ;
 Manuel Jiménez Rodríguez (1941-2021), footballeur espagnol ;
 Manuel Rodríguez de Castro (1964-), économiste, avocat, industriel et politicien espagnol ;
 Manuel Mantilla Rodríguez (1973-), boxeur cubain.

Voir aussi 
 Manuel Rodríguez, une telenovela chilienne diffusée en 2010 par Chilevisión
 Île Manuel Rodriguez, une île située au sud-est de l'archipel Reina Adelaida, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili
 Front patriotique Manuel Rodríguez, un groupe armé marxiste-léniniste chilien